Hartmanodes är ett släkte av kräftdjur. Hartmanodes ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Hartmanodes